Зангиев, Тимур:
 Зангиев, Тимур Керимсултанович (род. 1994) — российский осетинский дирижёр.
 Зангиев, Тимур Магомедович (род. 1972) — российский ингушский футболист и тренер.